Alte Apotheke steht für:

 Alte Apotheke (Bleckede), eine der ältesten Apotheken im heutigen Landkreis Lüneburg
 Ehemalige Schwerpunktapotheke in Bottrop, 2016 bundesweit bekannt geworden, siehe Medizinskandal Alte Apotheke Bottrop
 Alte Apotheke (Friedrichshafen), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Friedrichshafen
 Alte Apotheke (Garmisch-Partenkirchen), ein denkmalgeschütztes Gebäude im Ortsteil Garmisch in Garmisch-Partenkirchen
 Alte Apotheke (Hedemora), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Hedemora
 Alte Apotheke (Hemelingen), ein denkmalgeschütztes Gebäude im Stadtteil Hemelingen in Bremen
 Alte Apotheke (Kötzschenbroda), ein denkmalgeschütztes Gebäude im Stadtteil Kötzschenbroda in Radebeul, Sachsen
 Alte Apotheke, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Krempe, Schleswig-Holstein, siehe Liste der Kulturdenkmale in Krempe
 Alte Apotheke Oberursel
 Alte Apotheke (Otterberg), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Otterberg, Rheinland-Pfalz, 
 Alte Apotheke, ein denkmalgeschütztes Gebäude in St. Wendel, Saarland, siehe Liste der Baudenkmäler in St. Wendel

Siehe auch:
 Alte Ratsapotheke (Lüneburg)